Municipio de Eel River puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Eel River (condado de Allen, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Allen.
 Municipio de Eel River (condado de Hendricks, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Hendricks.